Lac Cochon peut se référer à:

Toponymes

Deuxième lac Cochon, lac dans Lac-Édouard (municipalité), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 38' 40" Nord; 72° 22' 06" Ouest.
Lac Cochon, lac dans Lac-Jérôme (territoire non organisé), MRC Minganie, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 25' 12" Nord; 64° 46' 56" Ouest.
Lac Cochon, lac dans Saint-Damien (municipalité de paroisse), Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 24' 13" Nord; 73° 31' 45" Ouest.
Lac Cochon (Petite rivière aux Rats), lac dans Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 58' 11" Nord; 72° 19' 23" Ouest.
Lac Cochon, lac dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 25' 17" Nord; 71° 13' 29" Ouest.
Lac au Cochon, lac dans Saint-Raymond (ville), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 59' 36" Nord; 72° 03' 13" Ouest.
Lac au Cochon, lac dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 13' 10" Nord; 69° 59' 46" Ouest.
Lac du Cochon, lac dans Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 34' 12" Nord; 78° 01' 37" Ouest.
Lac du Cochon, lac dans Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 19' 06" Nord; 78° 21' 42" Ouest.
Lac du Cochon, lac dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 52° 02' 40" Nord; 71° 29' 12" Ouest.
Premier lac Cochon, lac dans Lac-Édouard (municipalité), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 38' 11" Nord; 72° 21' 22" Ouest.
Troisième lac Cochon, lac dans Lac-Édouard (municipalité), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 39' 14" Nord; 72° 22' 20" Ouest.
Lac des Oreilles de Cochon, lac dans Saint-Siméon (Charlevoix-Est) (municipalité), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 51' 24" Nord; 69° 55' 07" Ouest.